Simone Bolelli e Máximo González erano i detentori del titolo, ma Bolelli ha deciso di non partecipare al torneo. González, invece, ha fatto coppia con Andrej Golubev, ma sono stati eliminati al primo turno da Aslan Karacev e Joran Vliegen.

In finale Rafael Matos e David Vega Hernández hanno battuto Ariel Behar e Gonzalo Escobar con il punteggio di 7-65, 66-7, [10-1].

Teste di serie 

  Marcelo Arévalo /  Jean-Julien Rojer (semifinale)
  Kevin Krawietz /  Andreas Mies (quarti di finale)

  Santiago González /  Andrés Molteni (primo turno) 
  Andrej Golubev /  Máximo González (primo turno)

Wildcard 

  Alexander Erler /  Lucas Miedler (quarti di finale)

  Petros Tsitsipas /  Stefanos Tsitsipas (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Mallorca Championships 2022